Iván García kan syfta på:

Iván García (simhoppare), mexikansk simhoppare
Iván García (friidrottare), kubansk kortdistanslöpare